

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 5 podstawowych
 Brzegi – część miasta Andrychów
 Brzegi – część miasta Ustroń

Zobacz też 
 Brzeg
 Brzegi Dolne, Brzegi Górne